Владимир Николаевич Южаков (род. 23 октября 1951, Нижний Тагил) — российский политический деятель, депутат Государственной думы первого и третьего созывов.

Биография 
Родился 23 октября 1951 года в Нижнем Тагиле, русский, учился в школе № 61. В 1974 году окончил философский факультет Уральского государственного университета по специальности «философ, преподаватель философии и обществоведения».

В 1974—1976 ассистент кафедры философии Томского медицинского института. В 1976—1979 аспирант кафедры философии Саратовского государственного университета. В 1979—1981 старший преподаватель, доцент кафедры философии Саратовской Высшей партийной школы.
В 1989 году получил степень доктора философских наук (по методологии управления).

В 1991—1993 годах был директором Поволжского кадрового центра.

Был членом политсовета Саратовской областной организации «Демократической России», членом политсовета движения «Выбор России».

В 1990—1993 годах депутат Саратовского областного и Саратовского городского Советов народных депутатов, являлся депутатом Саратовской областной думы.

В 1993—1995 годах депутат Государственной думы РФ I созыва, избран по общефедеральному списку блока «Выбор России», вошёл в одноимённую фракцию, 24 марта 1995 вышел из фракции и вступил в депутатскую группу «Россия», однако 11 июня вернулся в «Выбор России». Был членом Комитета по делам Федерации и региональной политике. В марте 1994 года член инициативной группы по созданию партии Демократический выбор России (ДВР). С февраля 1998 был председателем Саратовского регионального отделения партии.

В 1996—1999 годах являлся ректором Поволжской академии государственной службы в Саратове. 31 августа 1997 был избран депутатом Саратовской областной думы второго созыва.

В 1999—2003 годах избрался в Государственную думу от партии СПС. В 2002 году стал членом межведомственной рабочей группы по подготовке проектов программы реформирования государственной службы РФ, федеральных законов и иных нормативных правовых актов о государственной службе. С 11 июля 2003 года по 16 июля 2004 года являлся членом межведомственной рабочей группы по обеспечению мероприятий, связанных с реформированием государственной службы.

В 2008 году — руководитель проекта «Административная реформа» фонда «Центр стратегических разработок», затем директор Департамента по вопросам административной реформы Центра стратегических разработок.

В 2021 году Директор Центра технологий государственного управления РАНХиГС.

Женат, имеет сына.

Ссылки 
 
 
 Федеральное Собрание России (Совет Федерации. Государственная Дума). Биографический справочник. М., 1995.
 Южаков Владимир Николаевич
 Южаков Владимир Николаевич

Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Выпускники Уральского государственного университета
Преподаватели Сибирского государственного медицинского университета
Депутаты Саратовского областного совета
Депутаты Саратовской областной думы